Rotundan kan syfta på:

 Rotundan – en byggnad som uppfördes i samband med världsutställningen Weltaustellung 1873 i Wien
 Rotundan, Norra Bantorget – var en byggnad vid Norra Bantorget i Stockholm
 Rotundan – ett varmbadhus med adress Skeppsbron 1 Inom Vallgraven i Göteborg, se Badhuset vid Skeppsbron
 Rotundan – tidigare namn på ett av Göteborgs mest välbesökta danspalats, se Rondo, Göteborg
 Rotundan – en dansbana i Hindås, Härryda kommun
 Rotundan, Frimurarebarnhuset – en matsalen i en byggnad vid Frimurarebarnhuset i Blackeberg i västra Stockholm
 Rotundan, Stockholms stadsbibliotek – en del av Stockholms stadsbiblioteks huvudbyggnad
 Rotundan, Humlegården – Drottning Ulrika Eleonoras paviljong i Humlegården i Stockholm

Se även
 Rotunda

Rotundor